Даниэль ван Кам (; родился 23 июня 2000 года, Аппингедам, Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник клуба «Камбюр».

Клубная карьера 
Ван Кам — воспитанник клубов «Аппингедам» и «Гронинген». 6 октября 2018 года в матче против АДО Ден Хааг он дебютировал в Эредивизи в составе последнего.

31 августа 2022 года перешёл в «Камбюр», подписав с клубом трёхлетний контракт.

Примечания

Ссылки 
 
 Ons Oranje U17 Profile
 Ons Oranje U19 Profile

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Гронинген»